Shelah, Shela, Chelah ou Schela (hébreu: שֵׁלָה, "Pétition", prononcé shela en hébreu moderne, ṣēlāh selon la vocalisation tibérienne) est un nom hébraïque pouvant faire référence :
 à Shélah, le père d'Eber, ancêtre d'Abraham. Selon le texte massorétique, Shelah est le fils d'Arpakshad, tandis que selon la Septante, il est le fils de Keinan fils d'Arpakshad.
 à Shelah, le troisième fils de Juda selon la Bible hébraïque.
 Le prophète Saleh, envoyés aux Thamud selon le Coran, est fréquemment identifié à l'un de ces deux personnages.
 à la Berekah haShelah - un nom utilisé dans le livre de Néhémie pour désigner le bassin de Silwan (berekah signifiant bassin).
 au Shelah haKadosh, surnom de Yishaya Horowitz, un rabbin et kabbaliste du , en réalité l'acrostiche de son grand-œuvre, le Shnei Lou'hot HaBrit (hébreu: שני לוחות הברית "Les Deux Tables de l'Alliance"; abrégé en של"ה ).

Hors contexte juif, Shela peut également être :
 le nom d'une chanteuse de J-Pop
 un titre du groupe Aerosmith

Shelah est aussi un homophone de :
 Rav Shila, un Sage babylonien du ,
 Sela - le nom historique de Pétra,
 Sheila, pseudonyme d'Annie Chancel, chanteuse française de pop.
et un homographe de :
 Shelaḥ, l'une des sections hebdomadaires de la Torah,
 Saharon Shelaḥ, un mathématicien israélien contemporain

Références